Por Caurel pode estar à procura de:
 Caurel (Côtes-d'Armor)
 Caurel (Marne)

Desambiguações de topônimos